Wilhelm VII. von Hessen-Kassel (* 21. Juni 1651 in Kassel; † 21. November 1670 in Paris) war Landgraf von Hessen-Kassel.

Leben 
Wilhelm war der älteste Sohn des Landgrafen Wilhelm VI. von Hessen-Kassel aus dem Haus Hessen. Von 1659 bis 1668 erhielt er seine frühe Ausbildung durch Nicolaus Prick. Nach dem Tod seines Vaters 1663 übernahm seine Mutter Hedwig Sophie von Brandenburg für den noch Minderjährigen die Vormundschaft. Sie bestimmte so auch die Politik der Landgrafschaft.

Mit Erreichen der Mündigkeit wurde Landgraf Wilhelm mit Amalia von Kurland, Tochter des Herzogs Jakob von Kurland, verlobt. Sie war eine Cousine von Wilhelm VII., die Mütter waren Schwestern. Fast gleichzeitig brach er zu einer Grand Tour in die Niederlande, nach England und Frankreich auf. In Paris erkrankte er schwer „an einem Fieber“ und starb. Die französischen Ärzte hatten den 19-Jährigen mit Abführ- und Brechmitteln, Aderlässen und Klistieren förmlich zu Tode kuriert.

Er wurde in der Kasseler Martinskirche beigesetzt. Seine Verlobte wurde mit seinem jüngeren Bruder und Nachfolger, Landgraf Karl, verheiratet.

Vorfahren

Literatur 
 Hans Philippi: Die Landgrafschaft Hessen-Kassel 1648–1806, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 46 = Kleine Schriften 8, Marburg 2007.
 Franz Carl Theodor Piderit: Geschichte der Haupt- und Residenzstadt Kassel S. 239
 Kaspar Nöding: Statistik, Topographie und Geschichte des Landgräflich und Kurfürstlichen ... S. 222 f.

Weblink 
 

Landgraf (Hessen-Kassel)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Kassel)
Träger des Elefanten-Ordens
Geboren 1651
Gestorben 1670
Mann